Slovo mungo má několik významů. Mimo jiné může označovat:

Osoby 
 sv. Mungo – skotský světec

Šelmy 
 promyka mungo (Herpestes edwardsii) – šelma lovící mimo jiné i velké a prudce jedovaté hady
 mangusta žíhaná (Mungos mungo)
 v němčině se jako malý mungo (Kleiner Mungo) označuje promyka malá (Herpestes javanicus)

Ostatní 
 mungo fazole (Vigna radiata)
 Mungo National Park a jezero Mungo, kolem kterého je vytyčen (Nový Jižní Wales)
 Mungo ESK – lehké taktické vozidlo
 Mungo (trhaná vlna) – textilní vlákno